Urh je lahko:
 Urh - moško osebno ime
 Urh, priimek več znanih ljudi 
 Sveti Urh (Ulrik) - svetnik
 Sveti Urh (hrib) - hrib blizu Ljubljane
 Urh, Slovenska Bistrica - naselje v občini Slovenska Bistrica
 Urh (rod) - rod brezrepih dvoživk (Bombina) (nižinski urh, hribski urh)
 Urh (mariborski mestni sodnik) - prvi znani mariborski mestni sodnik

Glej tudi 
 Ulrik